Mária Fazekas (* 2. August 1975 in Budapest) ist eine ungarische Tischtennisspielerin. Sie wurde 2000 mit der ungarischen Mannschaft Europameister.

Werdegang 
Maria Fazekas schloss sich 1983 dem Verein Statisztika Budapest an, mit dessen Damenmannschaft sie insgesamt 15-mal ungarischer Meister wurde (1989–1992, 1995, 1997–2006) sowie 1998 und 2001 Europapokalsieger wurde. Ihre ersten internationalen Erfolge verzeichnete sie 1993, als sie das Europäische Ranglistenturnier TOP-12 der Jugend gewann.

Zwischen 1994 und 2005 nahm Fazekas an sieben Europameisterschaften teil. Vor 2005 holte sie dabei jedes Mal im Teamwettbewerb eine Medaille: 1994, 2002 und 2003 Bronze, 1996 und 1998 Silber und 2000 Gold. Von 1999 bis 2005 wurde Fazekas sechsmal für Weltmeisterschaften nominiert, wo sie es nie in die Medaillenränge schaffte. 

2003, 2004 und 2005 wurde sie ungarische Meisterin im Einzel.

2004 qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Athen. In der ITTF-Weltrangliste belegte sie im November 2004 Platz 42.

Nach 2006 trat sie international nicht mehr in Erscheinung.

Deutsche Bundesliga 
2009 wechselte Mária Fazekas vom ungarischen Verein Budaörsi SC, dem sie seit 2008 angehörte, in die deutsche Bundesliga zu TTSV Saarlouis-Fraulautern, wo sie noch heute (2012) spielt. In der Saison 2009/2010 erspielte sie im Einzel eine positive 11:9 Bilanz, die folgende Saison 2010/2011 endete mit 6:22 negativ.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (PDF-Datei; 101 kB) (abgerufen am 14. März 2012)
  (PDF-Datei; 137 kB) (abgerufen am 14. März 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Ungarn)
Olympiateilnehmer (Ungarn)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Ungar
Geboren 1975
Frau